Bridgehead — популярная в г. Оттава (Канада) сеть кофеен, одна из неформальных «визитных карточек» города. Основана в 1981 в г. Торонто двумя проповедниками Объединённой церкви () и двумя мирянами. В дополнение к высококачественному кофе и чаю, в кофейнях продаются закуски, супы и салаты собственного изготовления.

Интересно отметить, что стимулом к феноменальному расширению сети Bridgehead в Оттаве стал крах кофейни, изначально основанной в Торонто. Изначальный владелец этой кофейни, Oxfam Canada, вынужден был в 2000 г. продать торговую марку компании Tracey Clark за 30 тыс. долларов. Изначально совладельцами были семья и друзья, однако уже к 2002 г. совладельцами выступали около 30 инвесторов. От одной кофейни в 2000 г. сеть расширилась до 9 в 2008 г., а к настоящему времени в Оттаве открыто 15 заведений под этой маркой.

В ноябре 2006 г. компания Bridgehead по результатам опроса читателей :en:Ottawa XPress была охарактеризована как «лучший кофейный и чайный дом Оттавы». Также Bridgehead продаёт кофе через свой сайт, высылая его клиентам по почте.

Примечания

Ссылки 
 
 Bridgehead Coffee

Компании Канады
Сети быстрого питания
Культура потребления кофе
Сети кофеен
Компании Оттавы